Die Divizia B 1970/71 war die 31. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. AS Armata Târgu Mureș und Crișul Oradea gelang der sofortige Wiederaufstieg in die Divizia A.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils 16 Mannschaften ausgetragen. Die beiden Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die letzten zwei Vereine jeder Gruppe abstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied zunächst die Tordifferenz.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Saison 1970/71 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1970/71
1970 71